Campurejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Campurejo, Temanggung, by, 
 Campurejo, Ponorogo, by, 
 Campurejo, Tuban, by, 
 Campurejo, Kendal, by, 
 Campurejo, Kediri, by, 
 Campurejo, Bojonegoro, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar